Plein Gaz est la trente-sixième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au , puis publiée sous forme d'album en 1959.

Résumé 
Tif et Tondu sont à Marracas, capitale du Sambaguay. Ils participent à la Sud-Américaine "la course la plus dure du monde" et font partie des favoris. Mais M. Choc va tout faire pour les empêcher.

Personnages

Historique 
À l'époque où cette histoire est écrite les courses de rallye-endurance jettent leurs derniers feux avant un long sommeil. Les Mille Miglia connaissent leur dernière "vraie" course en 1957 Cette Sud Américaine s'inspire très directement de la Carrera Panamericana qui existait jusqu'en 1954. La transposition du Mexique à l'Amérique du Sud est vraisemblablement due à l'existence d'une autre célèbre course d'endurance, les 1000 km de Buenos Aires. Par ailleurs les succès de Fangio, il a déjà conquis 4 titres de champion du monde quand commence la BD, a sans doute également joué.

Publication

Revues 
 Spirou du #988 (21/03/1957) au #1029 (02/01/1958)

Album 
 Première édition chez Dupuis (1959)

Notes et références

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1959
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1957
Histoire publiée pour la première fois en 1958